Изо́гра́ф (от  «равный, одинаковый, подобный» +  «записывать, писать»):
 Изограф — разновидность рапидографа, инструмент для чертёжных работ. Главным различием между обычными рапидографом и изографом является угол, при котором производится черчение, изографом можно работать под любым углом.
 Изограф — древнерусский живописец, человек, занимающийся изографией.
 «Изограф», (Согласие художников Москвы «Изограф») — объединение московских художников 1917—1919 гг.